Verkiezingskandidaat, een gegadigde voor een functie, waarover wordt beslist door een verkiezing
 een gegadigde voor een baan (sollicitant); zie Sollicitatie
 een gegadigde voor een prijs (genomineerde); zie Nominatie
 Postulant, iemand die streeft naar toelating tot een kloosterorde
 iemand die een examen aflegt; zie Toelatingsexamen
 een deelnemer aan een spel op radio of televisie (zie aldaar)
 Kandidaats, de laagste academische titel